Валентайн — фамилия.

Персоналии 
 Валентайн, Анджелина (род. 1986) — американская порноактриса.
 Валентайн, Говард (1881—1932) — американский легкоатлет.
 Валентайн, Дензел (род. 1993) — американский баскетболист.
 
 Валентайн, Джозеф (1900—1949) — американский кинооператор.
 Валентайн, Карен (род. 1947) — американская актриса.
 Валентайн, Карл (род. 1958) — профессиональный футболист и тренер.
 
 Валентайн, Стив (род. 1966) — шотландский киноактёр, музыкант и иллюзионист.
 Валентайн, Стейси (род. 1970) — бывшая американская порноактриса.
 Валентайн, Хилтон (1943—2021) — британский музыкант, известный в первую очередь как гитарист оригинального состава группы The Animals.

Вымышленные персонажи 
 Бека Валентайн — персонаж фантастического сериала «Андромеда».
 Джилл Валентайн — персонаж вселенной Resident Evil.
 Винсент Валентайн — персонаж вселенной Final Fantasy.
 Люк Валентайн и Ян Валентайн — персонажи аниме и манги «Хеллсинг».
 Ник Валентайн — персонаж вселенной Fallout.
 Изабелла Валентайн — персонаж вселенной SoulCalibur.
 Фанни Валентайн — персонажи аниме и манги Steel Ball Run.
 Фэй Валентайн — персонажи аниме и манги Ковбой Бибоп.

Прочее 
 Валентайн — британский лёгкий танк.

См. также